Kreutz est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Cyprian Kreutz (1777-1850), général de l'armée impériale russe ;
 Heinrich Kreutz (1854-1907), astronome allemand ;
 Karl Kreutz (1909-1998), SS-Standartenführer de la Waffen-SS durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Ludivine Kreutz (1973-), golfeuse française.

Toponyme 

 Križevci (en allemand Kreutz) est une ville et une municipalité située en Croatie centrale.

Astronomie 
 Groupe de Kreutz, famille de comètes.